Autoboot ist die Bezeichnung für 

 Autoboot (Schiffstyp)
 Amphibienfahrzeug
 Im Bereich der Computer, der Elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnik:
 automatische Auswahl bei einem Bootmenü
 automatisches Booten, oft per Firmware einstellbar (zeitgesteuert oder ereignisbasiert)